Маринов може да се отнася за:
 Баньо Маринов, български революционер, водач на Кресненско-Разложкото въстание
 Веселин Маринов (р.1961), български поппевец
 Георги Маринов, няколко души с това име
 Димитър Маринов (1846 – 1940), български етнограф
 Емил Маринов, няколко души с това име
 Запрян Маринов (1954 – 2016), български дизайнер
 Ивайло Маринов (р. 1960), български боксьор
 Иван Маринов, няколко души с това име
 Кольо Маринов, български борец
 Кольо Маринов (1926 – 1989), български актьор
 Кръстю Маринов (1855 – 1927), български офицер, генерал-майор, опълченец
 Марин Маринов, няколко души с това име
 Марио Маринов, няколко души с това име
 Мартин Маринов (р. 1967), български състезател по кану-каяк
 Михаил Маринов (р. 1933), български актьор
 Никола Маринов, няколко души с това име
 Павел Маринов (р. 1964), български политик
 Пано Маринов (1869 – 1937), български офицер, генерал-майор
 Радослав Маринов (1926 – 1987), български художник (карикатурист и илюстратор)
 Севдалин Маринов (р. 1968), български спортист, вдигане на тежести
 Стефан Маринов (1931 – 1997), български физик, политически дисидент
 Стоян Маринов, няколко души с това име
 Таню Маринов (р. 1947), български актьор
 Янко Маринов (1907 – 2001), български художник

Български фамилни имена